

Arbre fruitier 
Cerisier, est un nom commun donné à plusieurs espèces d'arbres ou arbrisseaux du genre Prunus, cultivés pour leurs cerises comestibles ou leurs fleurs décoratives.
 Hormis le genre Prunus quelques arbustes fruitiers sont nommés également « cerisiers » :
 Cerisier de Cayenne ou cerisier créole
 Cerisier du Brésil, un arbuste tropical.
 Cerisier de chine, un arbre tropical aussi appelé litchi

Patronyme 

Monique Cerisier-ben Guiga (1942-2021), est une personnalité politique française, membre du Parti Socialiste
Alban Cerisier (1972-), archiviste et éditeur français.

Toponyme 

 Avenue, boulevard, allée et 
 la commune de Cerisiers, dans l'Yonne.

Homonymie de patronyme